Waloddi Weibull – ingegnere e statistico svedese
 Distribuzione di Weibull – distribuzione di probabilità utilizzata nella teoria della probabilità